Curry  o curri , barreja d'espècies molt estesa en la gastronomia de l'Índia
 Curry (llenguatge de programació), llenguatge experimental de programació en lògica funcional, basat en el llenguatge Haskell 
 Biografies:
 Eddy Curry (Calumet City, Illinois, 1982), jugador de bàsquet nord-americà que milita als New York Knicks de l'NBA
 Haskell Curry (Millis, Massachusetts, 1900 - State College, Pennsilvània, 1982), matemàtic i lògic
 Izola Curry (1916 - 2015), dona afroamericana que va intentar assassinar al líder de drets civils Martin Luther King
 Robert Curry (Nova York, 1882 - ?), lluitador estatunidenc que va competir a primers del segle XX
 Stephen Curry (Akron, Ohio, Estats Units, 1988) és un jugador de basquetbol dels Golden State Warriors de l'NBA
 Tim Curry (Grappenhall, Cheshire, 1946), actor, cantant, compositor i actor de doblatge anglès 
 Miscel·lània:
 isomorfisme, equivalència, proposicions o correspondència Curry-Howard
 Paradoxa de Curry